Solaro, település Olaszországban, Lombardia régióban, Milánó megyében.
Solaro, település Franciaországban, Haute-Corse megyében.

Hasonló névvel
Villanova Solaro, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében.